Diringer ist der Familienname folgender Personen:

 Arnd Diringer (* 1972), deutscher Jurist und Publizist
 David Diringer (1900–1975), jüdischer Orientalist ungarischer Herkunft
 Otto Diringer (1914–1992), deutscher Fußballspieler
 Peter Diringer (1947–2020), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Diringer & Scheidel (Unternehmensgruppe)